Серге́й Валенти́нович Дубо́вик (род. 16 августа 1952 года) в д. Криница Копыльского района Минской области) — белорусский учёный и педагог, директор Института журналистики БГУ (с 2005 по 2018 год).

Биография 
В 1975 году окончил Минский государственный педагогический институт им. А. М. Горького, по специальности учитель русского и белорусского языка и литературы.

В 1996 году окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь, специальность: менеджер-экономист.

В 1979-1983 служил в Советской Армии.

В 1981-1985 в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

В 2000 году избран депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь (Копыльский избирательный округ № 82). В 2000 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук. Доцент по специальности «Литературоведение», руководитель кафедры теории и методологии журналистики. Депутат Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, член Комиссии по информационной политике и взаимодействию с общественными объединениями, член депутатского объединения «За союз Украины, Беларуси и России» («ЗУБР»), депутатских групп «Единство», «Содействие экономическому развитию», член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации.

Научная деятельность 
Трудовую творческую деятельность начал Копыльской районной газете литературным сотрудником, позже стал заведующим отделом сельского хозяйства Воложинской районной газеты, служил в рядах Вооруженных Сил в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Был учителем, заместителем директора средней школы в Минске, заместителем ответственного секретаря газеты «Мінская праўда», редактором отдела газеты «Рэспубліка», а позже пресс-секретарем Премьер-министра Республики Беларусь, главным редактором газеты «Рэспубліка».

Основные публикации 

 Дубовік, С. В. Аўдыторыя і прыярытэтныя тэматычныя напрамкі газеты «Рэспубліка» / С. В. Дубовік // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя гуманітарных навук. — 2000. — № 2. — С. 11-16.
 Дубовик, С. В. Белтелерадиокомпания как институт формирования общественного мнения / С. В. Дубовик // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. — 2011. — № 2. — С. 90-95.
 Дубовік, С. В. Журналістыка / С. В. Дубовік // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
 Дубовік, С. В. Мас-медыя беларускага інтэрнэта / С. В. Дубовік // Проблемы управления. — 2002. — № 3. — С. 57-65.
 Дубовік, С. В. Нашчадкі Кукрыніксаў / С. В. Дубовік // Беларуская думка. — 2000. — № 11-12. — С. 33-38.
 Дубовик, С. В. МТРК «Мир» на постсоветском информационном пространстве / С. В. Дубовик // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта., Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. — 2009. — № 1. — C. 75-79.
 Дубовік, С. В. Роля радыёстанцыі «Беларусь» у фарміраванні станоўчага іміджа нашай краіны за мяжой / С. В. Дубовік // Беларускі гістарычны часопіс. — 2008. — № 9 (110). — С. 3-9.
 Дубовік, С. В. Самае цікавае на Зямлі — чалавек : сацыяльны нарыс на старонках беларускай перыёдыкі / С. В. Дубовік // Беларуская думка. — 2000. — № 4. — С. 168—176.

Примечания

Ссылки 
 Авалодаць словам і сучаснымі тэхналогіямі
 Война обнажавшая души
 Директор Института журналистики Сергей Дубовик: «Наши абитуриенты — мотивированные, грамотные и целеустремленные молодые люди»
 Институт журналистики начнёт готовит фотожурналистов
 Cергей Дубовик: «Мне не хватило одного балла, чтобы поступить на журфак…»
 Директор института журналистики БГУ: Мы планируем максимально использовать мировой опыт 
 Сергей Дубовик: «Говорить о серьёзной музыкально-критической школе сегодня практически невозможно»
 Сергей ДУБОВИК: «Главное для СМИ — быть мобильным, заметным, интересным»
 Сергей ДУБОВИК, директор Института журналистики: Больше творческих побед
 Биография на сайте ИЖ БГУ
 биография на сайте ГУО «Докторовичевская средняя школа»
 Биография на сайте Grodno-best.info